Натанеби (река)